Interview, een vraaggesprek;
Synovate Interview-NSS, een Nederlands marktonderzoekbureau;
Interview with the Vampire, een boek van Anna Rice;
Interview met een gewichtig personage, een hoorspel van Jan Rys.
Interview (band), een Britse band.
Interview (tijdschrift), een in 1969 door Andy Warhol opgericht magazine
Films:
Interview (2002), van Hans Teeuwen;
Interview (2003), van Theo van Gogh;
Interview (2007), van Steve Buscemi;
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, van Neil Jordan.
The Interview, een geannuleerde Amerikaanse film uit 2014.